Polska Liga Koszykówki 1985/1986 – 52. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w męskiej koszykówce w Polsce. Obrońcą tytułu mistrza Polski był Zagłębie Sosnowiec, który zwyciężył w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1984/1985. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 12 zespołów.

Runda zasadnicza

Play-off 

O 3. miejsce

Miejsca 5-8 

O 7. miejsce

O utrzymanie

Ostateczna kolejność 

Do ligi awansowały: Polonia Warszawa, Pogoń Szczecin i AZS Koszalin.

Czołówka strzelców 
 Eugeniusz Kijewski (Lech Poznań) - 906
 Krzysztof Fikiel (Wisła Kraków) - 802
 Mieczysław Młynarski (Górnik Wałbrzych) - 707
 Jerzy Binkowski (Gwardia Wrocław) - 663
 Janusz Seweryn (Wisła Kraków) - 647
 Adam Fiedler (Stal Bobry Bytom) - 582
 Tomasz Torgowski (Lech Poznań) - 570
 Dariusz Zelig (Śląsk Wrocław) - 568
 Leszek Doliński (Śląsk Wrocław) - 558
 Piotr Baran (Baildon Katowice) - 551

Linki zewnętrzne 
 Polska Liga Koszykówki 1985/1986

Polska Liga Koszykówki
1985 w koszykówce
1986 w koszykówce
1985 w polskim sporcie
1986 w polskim sporcie